

Література
 451 градус за Фаренгейтом — роман Рея Бредбері.

Кінематограф
 451 градус за Фаренгейтом (фільм, 1966) — англійський фільм-антиутопія 1966 року французького режисера Франсуа Трюффо.
 451 градус за Фаренгейтом — радянська екранізація за однойменним романом Рея Бредбері.
 451 градус за Фаренгейтом (фільм, 2018) — американський телефільм 2018 року режисера Раміні Бахрані.

Відеоігри
 451 градус за Фаренгейтом — комп'ютерна гра 1984 року.